Označení USS Belleau Wood nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Belleau Wood (CVL-24), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1947 a posléze jako v letech 1953–1960 jako Bois Belleau u francouzského námořnictva
 USS Belleau Wood (LHA-3), vrtulníková výsadková loď třídy Tarawa sloužící v letech 1978–2005